Charles Lamy peut désigner :

 Charles Lamy (1689-1743), peintre français ;
 Charles Lamy (1857-1940), acteur français ;
 Charles François Joseph de Lamy (1736-1809), général belge.